София Пото́цкая:
 Потоцкая, София Константиновна (1760—1822) — константинопольская куртизанка греческого происхождения, шпионка и авантюристка, ставшая польской аристократкой.
 Потоцкая, София Станиславовна (1801—1875) — дочь польского магната Станислава Щенсного Потоцкого и знаменитой авантюристки Софии Глявоне.